O gentílico Canopy pode referir-se a:

Canopy, uma banda musical;
Canopy (aeronáutica), uma parte de alguns aviões.

Desambiguação